Пшени́чне (до 1948 — Карангит, ) — село Нижньогірського району Автономної Республіки Крим.